За езика със същото име вижте геез.

Геез е сричкова писмена система (абугида), използвана първоначално от езика геез. В модифицирани варианти тя се използва и от амхарския език и тигриня, а в миналото и от сомалийския език и оромо, които по-късно приемат латиницата.

В стандарта Unicode 3.0 за писмеността геез (или „Ethiopic“) е определена областта U+1200 – U+137F (десетично 4608–4991). В Unnicode 4.1 са добавени допълнителната област U+1380 – U+ 139F (десетично 4992-5023) и разширената област U+2D80 – U+2DDF (десетично 11648-11743):

Външни препратки 
 Amharic software, софтуер за писане на геез
 Таблица, свързваща символите на геез с IPA
 Таблица на писмеността геез
 Unicode стойности на етиопските символи
 Общи сведения за писмеността на omniglot.com

Абугиди
Езици в Етиопия